Arquedem (en , forma jònico-àtica) o Arquedam (en , forma dòrica) és el nom dels següents personatges:
 Arquedam d'Atenes, líder popular atenès
 Arquedam d'Etòlia, comandant etoli
 Arquedem, veterinari grec
 Arquedem de Tars, filòsof estoic esmentat per Diògenes Laerci